Хе́йзелл () — английская фамилия и имя.

Фамилия 
  (род. 1964) — американский  тренер.
  (род. 1986) — американский баскетболист.
 Хейзелл, Кили (род. 1986) — английская модель, музыкант, певица и актриса.
  (1892—1946) — британский военный лётчик-ас.
  (наст. имя Хайасинт Хейзел О’Хиггинс; 1919—1970) — британская актриса театра, мюзиклов и кино, певица.

Имя 
  (наст. имя Хейзел Гудмен; род. 1959) — актриса Тринидада и Тобаго.
 Дин, Хейзелл (род. 1952) — английская певица.
  (род. 1952) — американская (флоридская) политик.

См. также 
 Хейзел